Декаб има више значења:
 Округ Декаб (Џорџија)
 Округ Декаб (Илиноис)
 Округ Декаб (Индијана)
 Округ Декаб (Мисури)
 Округ Декаб (Тенеси)
 Декаб (Илиноис)